Schüz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schüz (1892–1957), deutscher Militärhistoriker
 Christian Ludwig Christoph von Schüz (1892–1957), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Elisabeth Schüz (1874–1959), deutsche Ordensfrau
 Emil Schüz (1828–1877), deutscher Arzt und Botaniker
 Ernst Schüz (1901–1991), deutscher Ornithologe
 Ferdinand Synold von Schüz (1803–1876), preußischer Offizier und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich Schüz (1874–1954), deutscher Maler
 Hans Schüz (1883–1922), deutscher Maler
 Karl Albert Christoph Schüz (1855–1913), württembergischer Oberamtmann
 Karl Wolfgang Christoph Schüz (1811–1875), württembergischer Staatswissenschaftler
 Mathias Schüz (* 1956), deutscher Philosoph und Unternehmensethiker
 Theodor Schüz (1830–1900), deutscher Maler

Siehe auch:
 Schütz